

Topónimos

 Alva — freguesia portuguesa do concelho de Castro Daire
 Barca d’Alva — freguesia de Escalhão, concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, distrito da Guarda
 Barril de Alva — freguesia portuguesa do concelho de Arganil
 Castelo de Alva — castelo português no lugar de Alva, freguesia de Ligares no concelho de Freixo de Espada Cinta
 Figueiredo de Alva — freguesia portuguesa do concelho de São Pedro do Sul
 Penalva de Alva — freguesia portuguesa do concelho de Oliveira do Hospital
 Rio Alva — rio português
 São Pedro de Alva — freguesia portuguesa do concelho de Penacova
 Vila Alva — freguesia portuguesa do concelho de Cuba
 Vila Cova de Alva — freguesia portuguesa do concelho de Arganil
 Estrela d’Alva (Penacova) — aldeia portuguesa da freguesia de São Paio do Mondego, concelho de Penacova

Alva (Flórida) — região do estado estado-unidense da Flórida
Alva (Oklahoma) — cidade do estado estado-unidense do Oklahoma

Religião
Alva (veste litúrgica) — tipo de veste usado na liturgia

Astronomia
2353 Alva — asteroide
Nascer do sol

Personalidades
Thomas Edison — inventor norte-americano
Tony Alva — praticante de skate
Alva Reimer Myrdal — galardoado com o Prémio Nobel da Paz em 1982

Desambiguação
Desambiguações de topônimos